Schinderhannespfad steht für:

 Schinderhannespfad (Hunsrück), Fernwanderweg im Hunsrück in Rheinland-Pfalz
 Schinderhannespfad (Taunus), Fernwanderweg im östlichen Taunus in Hessen